I campionati europei di triathlon 1985 si svolsero a Immenstadt im Allgäu, in Germania Ovest, il 23 giugno 1985.

Tra gli uomini ha vinto l'olandese Rob Barel, mentre la gara femminile è andata alla tedesca Alexandra Kremer.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate
Campionati europei di triathlon
Campionati del mondo di triathlon
Campionati del mondo Ironman
Campionati del mondo Ironman del 1985

Campionati europei di triathlon
Triathlon nel 1985